Российский университет транспорта (РУТ (МИИТ)) — федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Российской Федерации, позиционирующее себя как «ведущий национальный транспортный вуз, крупнейший отраслевой университет России, базовая площадка для кадрового обеспечения и научного сопровождения развития транспортной отрасли».

Готовит специалистов высшего и среднего профессионального образования для железнодорожного транспорта и других отраслей народного хозяйства по 250 специальностям и направлениям подготовки высшего и среднего профессионального образования, а также по 450 программ дополнительного профессионального образования. Имеет в своём составе 6 академий, 6 институтов, 5 колледжей, гимназию, военный учебный центр, детский технопарк «Московский транспорт».

История 

 было учреждено Московское инженерное училище, на следующий день получившее статус «Императорского» (ИМИУ). ИМИУ должно было готовить специалистов по ускоренной трёхгодичной учебно-теоретической программе с последующим прохождением двухлетней инженерно-строительной практики.

Московский институт инженеров путей сообщения императора Николая II Министерства путей сообщения Российской империи был создан в 1913 году на базе Императорского Московского инженерного училища ведомства путей сообщения.

Названия учебного заведения

События и даты 

 4 июня 1896 года — в ведомстве Министерства путей сообщения Российской империи учреждено Московское инженерное училище.
 5 июня 1896 года — Московское инженерное училище получает наименование «Императорское».
 26 сентября 1896 года — торжественное открытие Императорского московского инженерного училища.
 1901 год — первый выпуск инженеров-строителей, после трёхлетнего теоретического курса и двухлетней строительной практики.
 25 декабря 1913 года — училище преобразовано в Московский институт инженеров путей сообщения (МИИПС).
 18 января 1914 года — институту присвоено имя императора Николая II.
 3 июня 1918 года — МИИПС передан из ведения Народного комиссариата путей сообщения (НКПС) в ведение Народного комиссариата просвещения.
 19 октября 1924 года — Московский институт инженеров путей сообщения объединён с Высшими техническими курсами при НКПС СССР в Московский институт инженеров транспорта (МИИТ).
 20 августа 1926 года — институту присвоено имя первого народного комиссара путей сообщения СССР Ф. Э. Дзержинского.
 1928 год — МИИТ передан в ведение НКПС СССР.
 1 апреля 1930 года — на базе Водных факультетов МИИТа и Ленинградского института инженеров железнодорожного транспорта создаётся Ленинградский институт инженеров водного транспорта
 1931 год — на базе Автодорожного факультета МИИТа и Высшей автомобильной школы Цудортранса создаётся Московский автомобильно-дорожный институт (МАДИ).
 30 июня 1931 года — на основе факультетов МИИТа создаются: Московский электромеханический институт инженеров железнодорожного транспорта (МЭМИИТ) имени Ф. Э. Дзержинского (на базе Тягового факультета), Московский эксплуатационный институт инженеров железнодорожного транспорта (МЭИИТ) имени И. В. Сталина (на базе Эксплуатационного факультета) и Московский институт инженеров нового железнодорожного строительства (МИИНЖС) имени А. А. Андреева (на базе строительных специальностей эксплуатационного факультета)
 15 июня 1933 года — МЭИИТ, МИИНЖС, а также Транспортно-экономический институт НКПС объединены в Московский институт инженеров железнодорожного транспорта (МИИТ) имени И. В. Сталина.
 август 1941 года — эвакуация МИИТа в город Новосибирск, МЭМИИТа — в Томск.
 весна 1942 года — возвращение из эвакуации.
 1 декабря 1945 года — МЭМИИТ награждён орденом Трудового Красного Знамени.
 28 декабря 1946 года — МИИТ награждён орденом Ленина.
 1 сентября 1948 года — на базе инженерно-экономического факультета МИИТа восстановлен Московский транспортно-экономический институт (МТЭИ).
 1 июля 1954 года — МЭМИИТ вошёл в состав МИИТа в качестве механического факультета и факультетов «Энергетический» и «Электрификация железных дорог».
 29 августа 1958 года — МТЭИ вошёл в состав МИИТа в качестве Инженерно-экономического факультета.
 1963 год — МИИТ награждён медалью «За освоение целинных земель».
 30 июня 1993 года — институт получил статус университета с названием Московский государственный университет путей сообщения, сохраняя при этом аббревиатуру МИИТ.

 7 июля 1998 год — в состав университета вошла Российская академия путей сообщения (РАПС).
 2000 год — в составе университета создан Институт управления и информационных технологий (ИУИТ).
 7 марта 2002 года — в составе университета создан Гуманитарный институт.
 25 мая 2003 года — в состав университета в качестве вошла Гимназия № 1 МПС России.
 9 февраля 2004 года — в состав университета вошёл Московский медицинский колледж железнодорожного транспорта.
 7 декабря 2006 года — в состав университета вошла Школа усовершенствования руководящего состава ведомственной охраны МПС России .
 28 декабря 2006 года — в состав университета вошли: Московский колледж железнодорожного транспорта, Брянский колледж железнодорожного транспорта, Воронежский колледж железнодорожного транспорта, Воронежский электромеханический колледж железнодорожного транспорта, Ожерельевский колледж железнодорожного транспорта, Рязанский колледж железнодорожного транспорта, Елецкий техникум железнодорожного транспорта, Калужский техникум железнодорожного транспорта, Курский техникум железнодорожного транспорта, Нижегородский техникум железнодорожного транспорта, Орловский техникум железнодорожного транспорта, Рославльский техникум железнодорожного транспорта, Тамбовский техникум железнодорожного транспорта, Узловский техникум железнодорожного транспорта, Ярославский техникум железнодорожного транспорта.
 2007 год — создан Институт комплексной безопасности (ИКБ).
 27 февраля 2008 года — в состав университета вошёл Российский государственный открытый технический университет путей сообщения (РГОТУПС), с преобразованием его в Российскую открытую академию транспорта.
 В октябре 2012 года Министр транспорта Российской Федерации Михаил Соколов поручил Росавиации и Росморречфлоту проработать вопрос создания на базе Московского государственного университета путей сообщения Федерального университета транспорта в Центральном федеральном округе с присоединением к МГУПС Московского государственного технического университета гражданской авиации и Московской государственной академии водного транспорта, но реформирование не произошло.
 С 28 декабря 2015 года МИИТ вновь носил имя императора Николая II
 С 6 июля 2017 года МИИТ преобразован в Российский университет транспорта.

Ректоры и директора 

Директора Московского инженерного училища Ведомства путей сообщения (МИУ)
 1896—1905 — Максименко Филипп Емельянович (1852—1935)
 1905—1908 — Эйхенвальд Александр Александрович (1864—1944)
 1908—1913 — Тяпкин Николай Дмитриевич (1869—1929)

Ректоры МИИПС и МИИТ, начальники МИИТ
 1913—1918 — Тяпкин Николай Дмитриевич (1869—1929)
 1919—1920 — Митюшин Николай Трофимович (1877—1950)
 1920—1924 — Гибшман Евгений Александрович (1872—1934)
 1924—1927 — Халатов Артемий Багратович (1896—1938)
 1927—1928 — Полюдов Евгений Венедиктович (1887—1937)
 1928—1930 — Чёрный Виктор Николаевич (1891—1937)
 1930—1936 — Лизарев Фёдор Семёнович (1882—1937)
 1936—1939 — Медков Ефим Иванович (1898—1969)
 1939—1951 — Парфёнов, Дионисий Фёдорович (1900—1990)
 1951—1954 — Герасимов, Александр Степанович (1908—1956)
 1954—1955 — Курочкин Василий Васильевич (1900—1955)
 1955—1980 — Кочнев Фёдор Петрович (1906—1997)
 1980—1985 — Белов Иван Васильевич (1923—1994)
 1985—1997 — Иноземцев Владимир Григорьевич (1931—2003)
 1997—2018 — Лёвин Борис Алексеевич (род. 1949)
 с 16 ноября 2018 — Климов Александр Алексеевич

Структура

Академии 

 Академия базовой подготовки
 Российская академия путей сообщения
 Российская открытая академия транспорта
 Академия водного транспорта
 Академия «Высшая инженерная школа»
 Академия интеллектуальных транспортных систем в автомобильно-дорожном комплексе

Институты 
 Институт международных транспортных коммуникаций
 Институт пути, строительства и сооружений
 Институт транспортной техники и систем управления
 Институт управления и цифровых технологий
 Институт экономики и финансов
 Юридический институт
 Научно-исследовательский институт транспорта и транспортного строительства

Колледжи 
 Московский колледж транспорта

Московский колледж транспорта ведет свою историю от технического железнодорожного училища, открытого в Москве в 1872 году по высочайшему повелению императора Александра II и названного именем русского инженера, генерал-лейтенанта, выпускника Петербургского института инженеров путей сообщения, барона А. И. Дельвига.

 Правовой колледж Юридического института

Колледж образован в 1993 году при Институте защиты предпринимателя, позднее вошёл в состав Юридического института. В 2006 году стал структурным подразделением Юридического института.

 Медицинский колледж
 Колледж Академии водного транспорта им. Министра речного флота Л.В. Багрова
 Колледж международных транспортных коммуникаций

Гимназия

История 

Нынешняя гимназия МИИТа была основана в 1949 году как школа № 40; находилась на станции Москва-3 Северной железной дороги в здании барачного типа. Современное здание на Мытищинской улице построено в начале 1950-х годов, школа была размещена в нём с 1953 года. В 1959 г. учебное заведение было преобразовано в школу № 123 Московской железной дороги с преподаванием ряда предметов на иностранном языке (имелся в виду английский язык). Одно время носила имя генерал-лейтенанта инженерных войск Д. М. Карбышева — в вестибюле на первом этаже стоял его бюст на гранитном пьедестале. Первый выпуск состоялся в 1958 году.

В начале 1990-х была преобразована в гимназию № 1 МПС РФ, директором которой был назначен В. И. Филимонов. С 2004 года стала именоваться гимназией МИИТа, став структурным подразделением этого университета. C этого времени учебным заведением руководит Г. И. Логинова, бывшая до того директором гимназии № 1554 (в районе Отрадное).

В конце 2000-х годов начальные классы гимназии перевели в отдельное здание в Сокольниках. В современной гимназии обучаются 5—11-й классы, 4-й этаж гимназии, где прежде учились исключительно младшеклассники, теперь используется так же, как и прочие этажи. Был произведен капитальный ремонт учебного заведения — асфальтовый школьный двор был замощен брусчаткой, а в центре его построен теннисный корт.

Выпускником гимназии является известный журналист Евгений Киселёв.

Официальные названия школы и гимназии 
 1949—1959 — школа № 40,
 1959—1994 — школа № 123 Московской железной дороги с преподаванием ряда предметов на иностранном языке,
 1994—2004 — гимназия № 1 МПС РФ,
 с 2004 года — гимназия МИИТ.

Филиал университета 

 Сочинский институт транспорта — филиал РУТ (МИИТ) (основан в 2018 году)

Бывшие филиалы 
С 1 июля 2017 года все существовавшие на тот момент филиалы МГУПС (МИИТ) переданы другим железнодорожным университетам.
 Белгородский филиал МИИТ
 Брянский филиал МИИТ
 Волгоградский филиал МИИТ
 Воронежский филиал МИИТ
 Елецкий железнодорожный техникум — филиал МИИТ
 Ижевский филиал МИИТ
 Казанский филиал МИИТ
 Калининградский филиал МИИТ
 Калужский филиал МИИТ
 Кировский филиал МИИТ
 Курский железнодорожный техникум — филиал МИИТ
 Лискинский филиал МИИТ
 Муромский филиал МИИТ
 Нижегородский филиал МИИТ
 Ожерельевский железнодорожный колледж — филиал МИИТ
 Орловский филиал МИИТ
 Поволжский филиал МИИТ
 Рославльский железнодорожный техникум — филиал МИИТ
 Рязанский филиал МИИТ
 Смоленский филиал МИИТ
 Тульский филиал МИИТ
 Узловский железнодорожный техникум — филиал МИИТ
 Ухтинский филиал МИИТ
 ШУРС — филиал МИИТ (Школа усовершенствования руководящего состава)
 Ярославский филиал МИИТ

Известные преподаватели 
 См. :Категория:Преподаватели МИИТа

Известные выпускники 
 См. :Категория:Выпускники МИИТа

Рейтинги 
В рейтинге российских вузов, подготовленном в 2013 году рейтинговым агентством «Эксперт РА» по инициативе и при поддержке фонда «Вольное дело», университет занял 35 место. Место вузов в рейтинге определялось исходя из оценки трёх составляющих: качество образования, востребованность работодателями, научно-исследовательская деятельность.

В 2014 году агентство «Эксперт РА» включило вуз в список лучших высших учебных заведений Содружества Независимых Государств, где ему был присвоен рейтинговый класс «D».

См. также 
Миитовская

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 Дворец культуры
 Артель МИИТ — управление молодежной политики МИИТ
 Научно-техническая библиотеки МИИТ

Университеты Москвы
Высшие железнодорожные учебные заведения

1896 год на железнодорожном транспорте
Организации, названные в честь Октябрьской революции